Ти́хонова, Ни́на Алекса́ндровна:
 Тихонова, Нина Александровна (1910—1995) — артистка балета, педагог и хореограф; автор мемуаров. 
 Тихонова, Нина Александровна (1919—1998) — советский виноградарь, Герой Социалистического Труда (1958).